Brnjica je lahko:
 Brnjica, Golubac (Srbija)
 Brnjica, Knić (Srbija)
 Brnjica, Sjenica (Srbija)
 Brnjica, Bosna in Hercegovina
 Brnjica, Hrvaška